Dagisteu (refém) - ostrogodo do 
 Dagisteu (tribuno) - oficial bizantino do 
 Dagisteu (general) - oficial bizantino do